Norddanmark har flere betydninger: 

 Norddanmark – betegnelse for Færøerne og Grønland – til adskillelse fra Syddanmark for landet Danmark (i Kongeriget Danmark).

 Region Nordjylland – betegnelse for en af de regioner, der blev skabt i forbindelse med kommunalreformen i 2007.